Fish Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Fish Island (Louisiana)
 Fish Island (Hancock County, Maine)
 Fish Island (Washington County, Maine)
 Fish Island (Maryland)
 Fish Island (Barnstable County, Massachusetts)
 Fish Island (Bristol County, Massachusetts)
 Fish Island (Nevada)
 Fish Island (New Hampshire)
 Fish Island (New Jersey)
 Fish Island (New York)
 Fish Island (Wisconsin)

und in Kanada:
 Fish Island (Kanada)

Siehe auch:
 Fish Islands
 Isla del Pescado